Il singolare del torneo di tennis Newcastle Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Youl che ha battuto in finale Brent Larkham 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Ronald Agénor (semifinali)
 Byron Black (semifinali)
 Simon Youl (Campione)
 David Adams (primo turno)

 Brent Larkham (finale)
 Nuno Marques (quarti di finale)
 Arne Thoms (primo turno)
 Peter Tramacchi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1994